2 miejscowości w Polsce:
 Borzewisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Borzewisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz